Takahama se poate referi la:

 Municipiul Takahama, o localitate în Japonia, în prefectura Aichi.
 Orașul Takahama, o localitate în Japonia, în prefectura Fukui.